Pastorella – componimento poetico della letteratura provenzale
 Pastorella – genere di composizione sacra per il Natale, diffuso nell'Europa centrale
 Pastorella – cognome italiano
La pastorella – dipinto di William-Adolphe Bouguereau